Jacques Aubuchon (1924-1991) est un acteur américain.
Oscar Aubuchon (1917-1970) est un joueur de hockey professionnel québécois.